I Campionati del mondo di triathlon del 2006 (XVIII edizione) si sono tenuti a Losanna, Svizzera in data 2 settembre 2006.

Tra gli uomini ha vinto il britannico Tim Don, mentre la gara femminile è andata per la terza volta (seconda consecutiva) all'australiana Emma Snowsill. La gara Under 23 è andata al britannico William Clarke e all'australiana Erin Densham.

La gara junior ha visto trionfare il britannico Alistair Brownlee, mentre tra le donne ha vinto la canadese Kirsten Sweetland.

Il titolo di Campione del mondo di triathlon della categoria under 23 è andato al britannico William Clarke. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di triathlon della categoria under 23 l'australiana Erin Densham.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2006
Triathlon ai Giochi del Commonwealth
Melbourne 2006

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Losanna
Triathlon nel 2006